24-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 20 січня до 22 лютого 1957 року  в Москві.

Турнірна таблиця

Література 
 XXIV шахматный чемпионат СССР : Бюллетень Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР. Москва, 1957. № 1–14.
 XXIV первенство СССР // Шахматы за 1957 год. Москва, 1959. С. 5–85.

1957 в СРСР
Чемпіонати СРСР із шахів
1957 у шахах
Січень 1957
Лютий 1957